L'édition 2023 du tournoi de tennis de Montpellier se déroule du 6 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Bulgare Grigor Dimitrov, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta et du Néerlandais Botic van de Zandschulp. Ils sont respectivements remplacés par Mikael Ymer, Grégoire Barrère et de Nikoloz Basilashvili.

Faits marquants 
En battant Richard Gasquet au premier tour, Arthur Fils signe non seulement sa première victoire sur le circuit ATP mais également sa première victoire face à un membre du top 50. À 18 ans et 7 mois, il devient le troisième plus jeune joueur français à se qualifier en demi-finale d'un tournoi ATP, derrière Richard Gasquet et Fabrice Santoro

Lauréats 
L'Italien Jannik Sinner remporte le tournoi en simple en battant en finale Maxime Cressy. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Robin Haase et Matwé Middelkoop décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Maxime Cressy et Albano Olivetti. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2023
Montpellier
Tennis en France en 2023
Tennis en février 2023
Sport en France en février 2023